Чумпхон:

 Чумпхон — провинция на юге Таиланда.
 Чумпхон — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Чумпхон — район в одноимённой провинции Таиланда.
 Чумпхон  — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Чумпхон